

События

Римская республика 
 Консулы: Луций Цецилий Метелл Диадемат и Квинт Муций Сцевола Авгур (два плебея); проконсулы: Квинт Марций Рекс и Луций Цецилий Метелл Далматик; преторы: Гай Порций Катон, Гай Цецилий Метелл Капрарий, Луций Лициний Мурена и Маний Ацилий Бальб; квестор: Марк Аврелий Скавр; монетные триумвиры: Авл Манлий Сергиан и Марк Калидий.
 Действующий консул Метелл Диадемат начинает широкое строительство дорог в Италии.

Северная Африка 
 В Нумидии по приказу Югурты убит его двоюродный брат и соправитель Гиемпсал I. Брат Гиемпсала Адгербал ищет защиты у римского Сената. Сенат решает разделить царство между обоими претендентами, причём Адгербалу достаётся более пустынная восточная часть.

Китай 
 Ханьские войска воюют с кянами (тибетцы).
 Ухуани подчиняются Китаю и переселяются во внутренние районы империи.

Родились 
 Птолемей Авлет — царь Египта в 80 — 51 годах до н. э.;
 117, ок. — Луций Квинкций (ум. 40 до н. э.), народный трибун 74 года до н. э., претор в 68 или 67 году до н. э.

Скончались 
 Гиемпсал I, царь Нумидии.

См. также

Примечания